

Geografia 
 Connor – villaggio nella contea di Antrim nell'Irlanda del Nord, Regno Unito
 Connor – area non incorporata nel Maine, Stati Uniti d'America

Onomastica 
 Connor – nome proprio di persona maschile inglese e irlandese

Personaggi 
 Connor – personaggio della serie televisiva Angel
 Connor – personaggio del fumetto FreakAngels
 Bill Connor – personaggio del film Ai confini della realtà
 John Connor – personaggio del ciclo di film Terminator e della serie televisiva Terminator: The Sarah Connor Chronicles

Persone 
 Alex Connor – scrittrice britannica
 Alice Connor – attrice britannica
 Brian Connor – ex calciatore anguillano
 Chris Connor, nata Mary Loutsenhizer – cantante statunitense
 Girdon Connor – calciatore anguillano
 Jack Connor – allenatore di calcio e calciatore inglese
 James Connor – tuffatore australiano
 John Connor – ex calciatore scozzese naturalizzato canadese
 Jordan Connor – attore canadese
 Keith Connor – ex triplista britannico
 Kevin Connor – regista britannico
 Kit Connor – attore britannico
 Kyle Connor – hockeista su ghiaccio statunitense
 Larry Connor – imprenditore e astronauta statunitense
 Patrick Edward Connor – generale statunitense
 Richard Connor – tuffatore statunitense
 Roger Connor – giocatore di baseball e allenatore di baseball statunitense
 Terry Connor – allenatore di calcio ed ex calciatore inglese

Pagine correlate
 George Connor
 Sarah Connor
 William Connor